Jan Królikiewicz herbu Knut – chorąży Kawalerii Narodowej, członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

Bibliografia 

 Adam Skałkowski, Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji 3 maja, w: Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 1930

Chorążowie Kawalerii Narodowej
Członkowie stanu rycerskiego I Rzeczypospolitej
Członkowie Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej